Urbany ist der Familienname folgender Personen:

 Dominique Urbany (1903–1986), luxemburgischer Politiker
 Eugène Urbany (* 1957), luxemburgischer Radrennfahrer
 René Urbany (1927–1990), luxemburgischer Politiker

Siehe auch:
 Urban